Слюдя́нское городское поселение или Слюдянское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в составе Слюдянского района Иркутской области Российской Федерации.

Административный центр — город Слюдянка.

Границы 
Согласно закону «О статусе и границах муниципальных образований Слюдянского района Иркутской области»

…В состав территории Слюдянского муниципального образования входят земли следующих населённых пунктов: город Слюдянка, посёлок Буровщина, посёлок Сухой Ручей. С севера Слюдянское муниципальное образование граничит с Култукским и Быстринским муниципальными образованиями. Граница начинается от оз. Байкал в районе устья р. Култучная, идёт в юго-западном направлении до отметки 962 м, пересекая реки Большой Бурутуй, Малый Бурутуй, Талая. Далее граница поворачивает на юг на расстояние 13 км 200 м, затем идёт в западном направлении до границы с Республикой Бурятия, пересекая р. Чернушка. Протяжённость северной границы составляет 45 км 160 м. С запада граница муниципального образования примыкает к восточной границе Бурятии. Граница начинается от отметки 1789 м и идёт в юго-восточном направлении до отметки 2275 м по хребту Бешечный. С юга граница муниципального образования примыкает к северной границе Бурятии. Граница начинается от отметки 2275 м и идёт по хребту Бешечный до отметки 2002 м. С восточной стороны Слюдянское муниципальное образование граничит с Утуликским муниципальным образованием. Граница начинается от отметки 2002 м и идёт в северном направлении на расстояние 5 км 200 м, затем поворачивает на северо-запад до отметки 1550 м, далее поворачивает на восток и идет до р. Зимовейная. От р. Зимовейная граница следует в северо-восточном направлении до оз. Байкал, пересекая хребет Становой.

Население 

Население на 1 января 2019 года составляло: 18 535.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят три населённых пункта::

Примечания 

Городские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Слюдянского района